Дюсо́ ():

 Дюсо, Жан-Жозеф (Jean-Joseph Dussaulx; 1728—1799) — французский литератор и академик, депутат Законодательного собрания и Конвента.
 Дюсо, Жан Луи (Jean Louis Dussaulx; 1791—1863) — французский политик.

См. также 
 Дюссо
 Дюси